Rugantino – maschera romanesca
 Rugantino – periodico settimanale in dialetto romanesco
 Rugantino – commedia musicale
 Rugantino – film con Adriano Celentano e Claudia Mori
 Rugantino – album tratto dall'omonima commedia del 1963 di Ornella Vanoni, Nino Manfredi, Lando Fiorini e Bice Valori